Inom matematik och naturvetenskap finns många konventioner om hur bokstäver och andra tecken bör användas. Denna sida listar några av dem.

Färgkodning
I tabellerna nedan används följande färgkodning:
    Storhet
    Enhet
    Prefix
    Konstant
    Annat

En storhet är en variabel, och anges därför i kursiv stil. Storheter anges ofta med enheter och eventuellt prefix till dessa, enligt exemplet här under. Konstanter skrivs liksom variabler med kursiv stil. Vektorer skrivs vanligtvis med fetstil eller med vektorpil ovanför. Talmängder (-system) skrivs ofta med "blackboard bold".

Latinska tecken

Grekiska tecken

Hebreiska tecken

Se även
Grekiska alfabetet

Standarder och konventioner
Naturvetenskap